Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 64 кг на Европейских играх 2019 прошли в столице Белоруссии в городе Минск с 21 по 30 июня на площадках спортивного комплекса Дворец спорта «Уручье».

Призёры

Соревнование 
В соревнованиях приняло участие 29 спортсменов из 29 стран.

Примечания

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте Европейских игр 2019 года

Бокс на Европейских играх 2019